Следващата таблица е на интеграли (примитивни функции) на ирационални функции. За по-пълна таблица на интеграли виж Таблични интеграли.


Интеграли, съдържащи

Интеграли, съдържащи  
За случаите при които , за случаите , виж следващата секция:
 

 

 

Забележка:

При , трябва да се вземе само положителната стойност на .

Интеграли, съдържащи

Интеграли, съдържащи

Интеграли, съдържащи  
 

 

 

 

Интеграли